Uppsala – città della Svezia
Uppsala – contea della Svezia
Uppsala – comune della Svezia